Nienstedten ist ein deutscher Ortsname:
 Hamburg-Nienstedten, Stadtteil der Stadt Hamburg
 Nienstedten, Kreis Lötzen, Ostpreußen, seit 1945: Rydze, Weiler im Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Nienstedten wurde außerdem mehrmals als Schiffsname verwendet:
 Nienstedten (Schiff, 1949)
 Nienstedten (Schiff, 1963)